

Toponymie 
 Okondo en basque ou Oquendo en Espagnol est une municipalité dans la province d'Álava, située dans la Communauté autonome basque en Espagne

Patronymes 
 Miguel de Oquendo (?-1588) : Amiral espagnol, père de Antonio de Oquendo
 Antonio de Oquendo (1577-1640) : Amiral espagnol, fils de Miguel de Oquendo
 Manny Oquendo (1931 -) : Musicien américain